Venerable oder Vénérable steht für:

 Bouchard I. le Vénérable († 1005/1007), französischer Adeliger, siehe Burchard I. (Vendôme)
 Vénérable Compagnie des pasteurs, Gemeinschaft der Geistlichen der protestantischen Kirche Genfs, siehe Compagnie des pasteurs

Siehe auch:
 HMS Venerable